Il termine Landespolizei (in italiano Polizia territoriale) può riferirsi alle polizie di diversi paesi di lingua tedesca: 

Landespolizei, polizia statale del Liechtenstein
Landespolizei, polizia dei Bundesländer della Germania, sotto controllo del Bundesländer